Miejscowości w Polsce
 Czerwieniec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Czerwieniec – osada leśna w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna
 Czerwieniec – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo

Inne 
 Czerwieniec – dopływ Kamiennika
 Czerwieniec – wzgórze na Garbie Tenczyńskim
Zobacz też: Czerwoniec